Stati Uniti d'America
 Church Hill – città della Contea di Queen Anne, Maryland
 Church Hill – census-designated place della Contea di Mifflin, Pennsylvania
 Church Hill – città della Contea di Hawkins, Tennessee